Ogdensburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ogdensburg (New Jersey)
Ogdensburg (New York)
Ogdensburg (Wisconsin)